Mráček může být:

 zdrobněle mrak, oblak

příjmení
 František Mráček – více různých osobností, viz rozcestník
 Jakub Mráček (* 1985) – český politik
 Jan Mráček – více osob (rozcestník)
 Jaroslav Mráček (1897–???) – český politik
 Karel Mráček (1951–???) – český politik
 Konstantin Mráček (1859–1931) – český architekt a stavitel
 Zdeněk Mráček (1936–2016) – český regionální muzikant
 dr. Jindřich Mráček – postava z filmu Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách (1974)

ženské příjmení
 Albína Dvořáková-Mráčková (1850–1893) – česká básnířka
 Karla Mráčková (* 1973) – česká moderátorka

podobné příjmení
 Joseph Gustav Mraczek (1878–1944) – českoněmecký skladatel a dirigent

Externí odkazy 
 

Česká příjmení